Дени́сова — женская форма русской фамилии , также топоним.

 Фамилия 
 
 Денисова, Анастасия Андреевна (род. 1985) — российская актриса, телеведущая.
 Денисова, Генриетта Михайловна (Курочкина, 1927—2020) — советская и российская оперная певица (контральто), солистка Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки.
 
 Денисова, Зоя Фёдоровна (1928—2017) — советская и российская певица и педагог.
 
 
 Денисова, Олеся Александровна (род. 1980) — российский художник.
 
 Денисова, Раиса Никифоровна (1926—2015) — Герой Социалистического Труда.
 
 Денисова, Ульяна Викторовна (род. 1983) — российская биатлонистка.

Составные фамилии 
 Денисова-Щаденко, Мария Александровна (1894—1944) — советский скульптор-монументалист.

Топоним 
 Денисова — деревня в Частоозерском районе Курганской области.
 Денисова — деревня в Сосьвинском городском округе Свердловской области.
 Денисова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.
 Денисова пещера — пещера в Солонешенском районе Алтайского края России, где были впервые найдены ископаемые останки вымершего подвида людей — денисовцев.